Buhr : 
 Gérard (Louis Victor Simon) Buhr (1928, Strasbourg  1988, Paris), un acteur français ;  
 Hermann Buhr Giliomee (* 1938), un intellectuel et un journaliste sud-africain ;  
 Silke Buhr (1966-), scénographe allemande ;
 Yves Buhr.